Il Campionato Primavera 2 2022-2023 è la 6ª edizione del Campionato Primavera 2, iniziato a settembre e si concluderà a maggio 2023.

Stagione

Novità 
Dal Campionato Primavera 1 2021-2022 sono retrocesse ,  e . Dal Campionato Primavera 3 2021-2022 sono state promosse , , , ,  e .

Regolamento 
Il campionato Primavera 2 si articola in due fasi successive:
 Gironi "all'italiana": le società iscritte sono suddivise in due gironi da 16 squadre ciascuno (Girone A, Girone B). Al termine di questa fase, la prima classificata di ogni girone viene promossa nel Campionato Primavera 1, anche nel caso in cui le rispettive squadre maggiori siano retrocesse in Serie C. Le ultime due classificate si affrontano in gare di play-out di andata e ritorno, chi perde retrocede nel Campionato Primavera 3.
 Play-off per la promozione: Le Società classificatesi al 2º, 3º, 4º e 5º posto di ogni girone, per un totale di otto squadre, disputano i play-off per la promozione al Campionato Primavera 1.
Quarti di finale: le otto società sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema in gara unica:
Q1: 2º Girone A contro 5º Girone B;
Q2: 3º Girone A contro 4º Girone B;
Q3: 2º Girone B contro 5º Girone A;
Q4: 3º Girone B contro 4º Girone A.
Semifinali: le quattro società sono accoppiate fra loro secondo il seguente schema in gara unica:
S1: Vincente Q1 contro Vincente Q4;
S2: Vincente Q3 contro Vincente Q2.
Finale: le due società vincenti si affrontano in finale per ottenere la promozione in Primavera 1. Acquisisce il diritto di partecipare al Campionato Primavera 1 la società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari, ma, in caso di parità, le squadre disputano tempi supplementari e, in subordine, calci di rigore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica 
Aggiornata al 18 marzo 2023.

Legenda:
      Promosse in Campionato Primavera 1 2023-2024.
 Ammessa ai play-off o ai play-out.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica 
Aggiornata al 18 marzo 2023.

Legenda:
      Promossa in Campionato Primavera 1 2023-2024.
 Ammessa ai play-off o ai play-out.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-out

Play-off 
Le Società classificatesi al 2º, 3º, 4º e 5º posto di ogni girone, per un totale di otto squadre, disputano i play-off (quarti di finale, semifinali e finale) per la promozione al Campionato Primavera 1 2023-2024. Questa fase ha luogo con il sistema dell’eliminazione diretta in gara di andata e ritorno.

Nelle gare di quarti di finale le Società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita di ritorno in casa. Si qualifica al turno successivo la Società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari. In caso di parità, si qualifica al turno successivo la Società meglio classificata al termine della fase a gironi. Nelle gare di semifinale le Società meglio classificate al termine della fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita di ritorno in casa. Si qualifica al turno successivo la Società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari. In caso di parità, le squadre disputano due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, si fosse ancora in una situazione di parità, si procede all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio.

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Supercoppa Primavera 2

Note

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
2022 B